Ágioi Theódoroi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Lefkímmi, ort, Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 
 Ágioi Theódoroi (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 
 Ágioi Theódoroi (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Grevenón, 
 Ágioi Theódoroi (ort i Grekland, Kreta), Nomós Irakleíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar